Dit is een lijst van planetoïden 33301-33400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (33301) - || 1998 KH47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33302) - || 1998 KV48|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33303) - || 1998 KW48|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33304) - || 1998 KH50|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33305) - || 1998 KQ50|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33306) - || 1998 KT50|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33307) - || 1998 KX52|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33308) - || 1998 KR53|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33309) - || 1998 KY53|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33310) - || 1998 KF54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33311) - || 1998 KX54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33312) - || 1998 KG57|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33313) - || 1998 KJ60|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33314) - || 1998 KX60|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33315) - || 1998 KA63|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33316) - || 1998 KY65|| 27 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33317) - || 1998 MT5|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (33318) - || 1998 MU9|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (33319) - || 1998 MJ41|| 28 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (33320) - || 1998 OP12|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (33321) - || 1998 QL || 17 augustus 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (33322) - || 1998 QQ5|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (33323) - || 1998 QN53|| 23 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (33324) - || 1998 QE56|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (33325) - || 1998 RH3|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (33326) - || 1998 RJ4|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (33327) - || 1998 RV4|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (33328) - || 1998 RV41|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (33329) - || 1998 RY77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (33330) Barèges || 1998 SW || 16 september 1998 || ODAS
|-
| (33331) - || 1998 SY21|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (33332) - || 1998 SN34|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (33333) - || 1998 SP66|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (33334) - || 1998 VM4|| 11 november 1998 || ODAS
|-
| (33335) - || 1998 VQ4|| 11 november 1998 || ODAS
|-
| (33336) - || 1998 VF7|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (33337) - || 1998 VA11|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (33338) - || 1998 VF21|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (33339) - || 1998 VR32|| 15 november 1998 || CSS
|-
| (33340) - || 1998 VG44|| 14 november 1998 || J. A. Larsen, N. Danzl, A. Gleason
|-
| (33341) - || 1998 WA5|| 19 november 1998 || CSS
|-
| (33342) - || 1998 WT24|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (33343) - || 1998 XT10|| 15 december 1998 || ODAS
|-
| (33344) - || 1998 XN13|| 15 december 1998 || ODAS
|-
| (33345) - || 1998 XC14|| 15 december 1998 || ODAS
|-
| (33346) - || 1998 XD14|| 15 december 1998 || ODAS
|-
| (33347) - || 1998 XJ35|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (33348) - || 1998 XO39|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (33349) - || 1998 XF72|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (33350) - || 1998 XY86|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (33351) - || 1998 XZ89|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (33352) - || 1998 XF95|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (33353) - || 1998 XU95|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (33354) - || 1998 YZ16|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (33355) - || 1998 YJ19|| 25 december 1998 || Spacewatch
|-
| (33356) - || 1999 AM3|| 9 januari 1999 || T. Kagawa
|-
| (33357) - || 1999 AX5|| 12 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (33358) - || 1999 AD8|| 13 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (33359) - || 1999 AD19|| 13 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (33360) - || 1999 AK25|| 15 januari 1999 || S. Donati
|-
| (33361) - || 1999 AU25|| 15 januari 1999 || ODAS
|-
| (33362) - || 1999 BP1|| 16 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (33363) - || 1999 BO4|| 19 januari 1999 || ODAS
|-
| (33364) - || 1999 BX5|| 20 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (33365) - || 1999 BQ6|| 20 januari 1999 || ODAS
|-
| (33366) - || 1999 BF7|| 21 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (33367) - || 1999 BD8|| 22 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (33368) - || 1999 BD9|| 22 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (33369) - || 1999 BE11|| 20 januari 1999 || ODAS
|-
| (33370) - || 1999 BQ11|| 20 januari 1999 || ODAS
|-
| (33371) - || 1999 BS11|| 21 januari 1999 || ODAS
|-
| (33372) - || 1999 BP23|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (33373) - || 1999 BL28|| 17 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (33374) - || 1999 CE2|| 6 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (33375) - || 1999 CD4|| 9 februari 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33376) Medi || 1999 CZ8|| 6 februari 1999 || V. Goretti
|-
| (33377) Večerníček || 1999 CR9|| 12 februari 1999 || P. Pravec
|-
| (33378) - || 1999 CE14|| 13 februari 1999 || T. Kagawa
|-
| (33379) - || 1999 CX23|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33380) - || 1999 CC33|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33381) - || 1999 CD33|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33382) - || 1999 CE33|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33383) - || 1999 CV36|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33384) - || 1999 CV42|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33385) - || 1999 CY46|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33386) - || 1999 CJ48|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33387) - || 1999 CA49|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33388) - || 1999 CH50|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33389) - || 1999 CZ50|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33390) - || 1999 CJ51|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33391) - || 1999 CN51|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33392) - || 1999 CH54|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33393) - || 1999 CL54|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33394) - || 1999 CR54|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33395) - || 1999 CU54|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33396) - || 1999 CU56|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33397) - || 1999 CG57|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33398) - || 1999 CQ58|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33399) - || 1999 CC59|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33400) - || 1999 CJ59|| 10 februari 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten